Nibelungenstraße steht für:

 Nibelungenstraße, eine Ferienstraße in Deutschland
 Nibelungenstraße (Autobahnprojekt), ein Autobahnprojekt
 Nibelungenstraße (München), eine Straße im Stadtteil Neuhausen von München
 Nibelungen Straße, eine Bundesstraße in Österreich